ФК Шумадинац се може односити на следеће фудбалске клубове:

 ФК Шумадинац 1913 Наталинци
 ФК Шумадинац Брзан
 ФК Шумадинац Бечмен
 ФК Шумадинац Биновац
 ФК Шумадинац Драгово
 ФК Шумадинац Крагујевац
 ФК Шумадинац Крушевица

 ФК Шумадинац Стојник
 ФК Шумадинац Шуме

Види још 

 ФК Шумадија, вишезначна одредница